

Różne znaczenia słowa Las 
 las – rodzaj zbiorowiska roślinnego,
 las pierwotny
 las naturalny
 
matematyka i technika:
 las – (w matematyce) rodzaj grafu,
 Las – polski parowóz wąskotorowy z 1947 roku

religie, mitologia:
 Las – mezopotamska bogini

kinematografia:
 Las – film eksperymentalny z 2009 roku, reż. Piotr Dumała
 Las – rumuńsko-serbski film dokumentalny z 2014 roku

Miejscowości i ich części Polsce 

 Wg TE#RYT jest ich 19, w tym 2 podstawowe
 Las – część miasta Warszawa
 Las – część wsi Bieńkówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Las – część wsi Brzeźno w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Las – część wsi Wierzbica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Las – część wsi Wola Korybutowa Pierwsza w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Las – część wsi Stary Stręczyn w woj. lubelskim, w pow. Łęcyckim, w gminie Cyców
 Las – część wsi Zakrzów w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie  Łaziska
 Las – część wsi Nielisz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Las – część wsi Przygłów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Las – część wsi Biesna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Las – część wsi Węglówka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Las – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Przeciszów
 Las – część wsi Piotrowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Przeciszów
 Las – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Las – część wsi Wyręby w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Las – część wsi Wysoka Głogowska w woj. podkarpackim, pow. rzeszowskim, w gminie  Głogów Małopolski
 Las – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ślemień
 Las – kolonia wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. Jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Las – część wsi Sworzyce w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
Inne:
 Las – osiedle Starachowic

Osoby 
 Hanna Las (ur. 1989) – polska judoczka
 Joram Las (ur. 1945) – izraelski lekarz, wykładowca, polityk i wojskowy

Zobacz też 
 
 Wilkowiczki-Las